Chulitna (Newhalen)
 Chulitna (Susitna)